Yves Guillemot peut désigner :
 Yves Guillemot (1869-1959), homme politique français.
 Yves Guillemot (né en 1960), entrepreneur français, cofondateur et actuel PDG d'Ubisoft et cofondateur de Gameloft.